Герб муниципального образования Терелесовское сельское поселение Вышневолоцкого района Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Герб утверждён Решением Совета депутатов Терелесовского сельского поселения № 26-р от 4 октября 2006 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 3033.

Описание герба 
 «В серебряном поле над лазоревой, посередине выгнутой оконечностью — три опрокинуто-веерообразно положенных чёрных гонта, сопровождённые вверху червлёным с золотой сердцевиной пламенем. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца».

Обоснование символики 
Выгнутая оконечность символизирует реку Осеченку, которая делает петлю у деревни Елизаветино, и на этом месте находится древнейшая из разведанных в Вышневолоцком районе неолитическая стоянка, которая аллегорически изображена в виде трёх горящих брусков торфа. Кроме того, эта композиция указывает на Вышневолоцкое торфопредприятие, которое находится на территории поселения.

См. также 
 Гербы населённых пунктов Тверской области

Примечания 

Гербы населённых пунктов Тверской области
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с изображением пламени